Farmville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Farmville (Arkansas)
Farmville (North Carolina)
Farmville (Virginia)

Farmville kan ook verwijzen naar:

FarmVille, een computerspel op Facebook